«MCE» puede referirse a:

Política 
 Movimiento Comunista de España (1972-1991), partido político.

Tecnología 
 Windows XP Media Center Edition, informalmente conocido como Windows MCE
 TinyMCE, editor HTML en Javascript
 LinuxMCE